Příjmení Watabe nosí více různých osobností:

 Akito Watabe (* 1988) – japonský lyžař
 Atsuro Watabe – herec
 Keita Watabe (* 1993) – japonský sportovní lezec
 Mahito Watabe – paleontolog

Externí odkazy